Club Atlético Argentino puede referirse a:

Clubes de fútbol 
 Club Atlético Argentino (Chacabuco), club de la ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires.
 Club Atlético Argentino (Firmat), club de la ciudad de Firmat, Provincia de Santa Fe.
 Club Atlético Argentino (Lincoln), club de la ciudad de Lincoln, Provincia de Buenos Aires.
 Club Atlético Argentino (Mendoza), club de la ciudad de San José, Provincia de Mendoza.
 Club Atlético Argentino (Merlo), club de la ciudad de Merlo, Gran Buenos Aires.
 Club Atlético Argentino (Rosario), club de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.
 Club Atlético Argentino (San Carlos), club de la ciudad de San Carlos Centro, Provincia de Santa Fe.
 Club Atlético Argentino de Quilmes, club de la ciudad de Quilmes, Gran Buenos Aires.
 Club Atlético Argentino (MJ), club de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.

Clubes de baloncesto 
 Club Atlético Argentino (Junín), club de la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires.